Slovo taj či Taj má více významů:

čeština
 taj – básnický výraz pro tajemství
 Taj (album) – hudební album skupiny Vertigo

čínština
 Taj – čínské jméno
 Taj Ťin (1388–1462) – čínský malíř
 Čang Taj (1597–1689) – čínský spisovatel a dějepisec
 Taj Čen (1723–1777) – čínský filosof
 Taj-ťün Hejzlarová (* 1932) – česko-čínská filoložka
 Taj (okres) – okres v městské prefektuře Sin-čou

perština/urdština
 Taj Mahal – více různých významů
 Mohammad Taj (* 1942) – afghánský zápasník

Externí odkazy